Michael Haley ist der Name folgender Personen:

* Michael Haley (Schauspieler) (* 1942), US-amerikanischer Schauspieler und Produzent 
 Michael Haley (Rugbyspieler) (* 1994), englischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Micheal Haley (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler